Az 1976. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika műsorán harminchét versenyszám szerepelt, a férfi számok közül kimaradt az ötven kilométeres gyaloglás.

Éremtáblázat
A táblázatban a rendező ország csapata és a magyar csapat eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.

Érmesek

Férfi számok

Női számok

Források 

1976
A